Richard A. Cohen, psihoterapeut
Richard B. Cohen, milijarder, vlasnik C&S Wholesale Grocers
Richard Martin Cohen, kolumnist Washington Posta
Richard Cohen (mačevalac)
Richard Yerachmiel Cohen, prof. židovske povijesti na Židovskom sveučilištu Jeruzalema